Batt ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Sergejewitsch Batt (* 1985), russischer Schauspieler, Rapper, Songwriter und Musikproduzent
 Ben Batt (* 1986), britischer Schauspieler
 Bryan Batt (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler
 Christa Heise-Batt (* 1937), deutsche Fremdsprachenkorrespondentin, Autorin und Schauspielerin 
 Damian Batt (* 1984), englischer Fußballspieler
 Edgar Batt (1909–1969), englischer Fußballspieler
 Isobel Batt-Doyle (* 1995), australische Leichtathletin
 Jacob Batt (1465–1502), niederländischer Lehrer, Stadtsekretär, Freund von Erasmus von Rotterdam
 Kurt Batt (1931–1975), deutscher Literaturwissenschaftler, Kritiker und Lektor
 Lothar Batt (* 1960), Schweizer Eishockeyspieler
 Mike Batt (* 1949), englischer Musiker und Komponist
 Norbert K. Batt, Vertreter des klassischen Jiu Jitsu
 Phil Batt (1927–2023), US-amerikanischer Politiker
 Shaun Batt (* 1987), englischer Fußballspieler
 Vic Batt (* 1943), englischer Fußballspieler

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Batt (Virginia)

Siehe auch:
 Bhatt
 Badt
 Bat